Екатерина Первая может означать:
 Екатерина I де Куртене (1274—1307) — титулярная императрица Латинской империи.
 Екатерина I Английская Валуа (1401—1437) — королева Англии, жена Генриха V.
 Екатерина I Французская Валуа (1428—1446) — дочь Карла VII, короля Франции.
 Екатерина Арагонская (1485 — 7 января 1536) — дочь Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, первая жена короля Англии Генриха VIII.
 Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи (1519—1589) — королева Франции с 1547 по 1559 год.
 Екатерина I Великая (1684—1727) — императрица Всероссийская.

См. также 
 Екатерина Австрийская (значения)
 Екатерина Вторая (значения)